Група Б на Европском првенству 2008. је друга група такмичења. Четири репрезентације у три кола играли су од 8. јуна до 16. јуна. Утакмица ове групе игране су у Аустрији у Бечу и Клагенфурту. Групу су чиниле репрезентације из средње Европе: Аустрија као домаћин са Хрватском, Немачком и Пољском. Аустрија и Пољска по први пут играли на Европском првенству. Две првопласиране репрезентације пласирали су се у даље такмичење, а то су били Хрватска и Немачка.

Хрватска је први тим који се после дава одиграна кола квалификовао за четвртфинале победама у обе утакмице против Аустрије 1:0, и против Немачке 2:1. За другог четвртфиналисту требало је  сачекати задње коло јер у разним комбинацијама све три преостале репрезентације имале су шансу.

Победом против Аустрије, у последњем колу, Немачка се као другопласирана пласирала у четвртфинале где је играла против репрезентације Портругалије. Противник победника групе Хрватска, је у четвртфиналу играла против Турске.

Прво коло

Аустрија — Хрватска

Немачка — Пољска

Друго коло

Хрватска — Немачка

Аустрија — Пољска

Треће коло

Пољска — Хрватска

Аустрија — Немачка

Табела групе Б

Референце 

Европско првенство у фудбалу 2008.